

Patronyme 

 
 Elio Bartolini (1922–2006), écrivain, scénariste et poète italien ;
 Enzo Bartolini (1914-1998), rameur d'aviron italien ;
 , page d'homonymie
 Giorgio Bartolini (né en 1936), joueur de football italien ;
 Jean Bartolini (1899-1977), homme politique français ;
 Louisa Grace Bartolini (1818-1865), poétesse, écrivaine et artiste britannique ,
 Lucia Bartolini (1944-), architecte et designer italienne,
 Luigi Bartolini (1892-1963), graveur, peintre, écrivain et poète italien ;
 Lorenzo Bartolini (1777-1850), sculpteur italien ;
 Marie Amalia Bartolini (1961-), artiste peintre française connue sous la signature de Marie Amalia.

Art

 Annonciation Bartolini Salimbeni, retable de Lorenzo Monaco exposé sur l'autel de la chapelle Bartolini Salimbeni ;
 Portrait de Lorenzo Bartolini, tableau peint en 1805 par Jean-Auguste-Dominique Ingres.

Monuments 
 Chapelle Bartolini Salimbeni, chapelle de la basilique Santa Trinita à Florence ;
 Palazzo Bartolini-Salimbeni, palais du centre historique de la ville de Florence ;
 Palazzo Bartolini-Torrigiani, palais du centre historique de la ville de Florence.

Divers
 (12399) Bartolini, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de monument